Transvaal peut désigner :
 Transvaal, une région d'Afrique du Sud :
 République sud-africaine du Transvaal, dénomination entre 1852 et 1902 (sauf 1877-1881)
 Colonie du Transvaal, dénomination de cette région entre 1902 et 1910
 Province du Transvaal, dénomination entre 1910 et 1994
 un district () de La Haye aux Pays-Bas ;
 un quartier d'Auderghem à Bruxelles en Belgique ;
 Rue du Transvaal, une rue de Paris en France.

Notes 

Homonymie de toponyme